Рейс 521 может иметь следующие значения:
 Рейс 521 United Air Lines
 Рейс 521 Аэрофлота
 Рейс 521 Emirates